Berney est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Berney (? ‒ 1784), professeur français ;
 Claude Berney (1913-1998), écrivain et personnalité politique vaudois ;
 Edgar Berney (1937-1987), pilote automobile suisse ;
 Jérôme Berney (1971-), musicien, percussionniste, compositeur, enseignant et professeur de gymnase vaudois ;
 John Berney (1820-1917), avocat et personnalité politique suisse ;
 Lou Berney, écrivain américain, auteur de roman policier.

Prénom 
Berney est un prénom anglais notamment porté par :
 John Berney Crome (1794-1842), peintre anglais.

Patronyme français
Patronyme suisse
Patronyme anglais